Bunium sampaioi är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Bunium sampaioi ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
sampaioi